Hirtentor steht für: 
 eine Bezeichnung für ein urartäisches Ḫaldi-Heiligtum bei Van, in der Türkei, siehe Meher Kapısı
 einen Torturm in Blankenheim (Ahr), siehe Hirtenturm